Nartow ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Andrejewitsch Nartow (1737–1813), russischer Staatsbeamter, Dichter, Übersetzer und Forstwissenschaftler
 Andrei Konstantinowitsch Nartow (1693–1756), russischer Drechsler, Mechaniker und Erfinder